Tectarius är ett släkte av snäckor. Tectarius ingår i familjen strandsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strandsnäckor
Tectarius